Saint-Raphaël, Dordogne
 Saint-Raphaël, Var